Перможа (Перивожа) — река в России, протекает по Архангельской области и Республике Коми. Устье реки находится в 46 км по правому берегу реки Курмыш. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047863.

Примечания 

Бассейн Вашки
Реки Пинежского района
Реки Удорского района